João da Boêmia — conde do Luxemburgo entre 1309 e 1346 (1296-1346)
João, Grão-Duque de Luxemburgo — grão-duque do Luxemburgo entre 1964 e 2000 
João, Príncipe do Luxemburgo — segundo filho do anterior (n. 1957)

Desambiguações de antropônimos